Il torneo di pallavolo maschile ai Giochi olimpici è una competizione pallavolistica per squadre nazionali, organizzata con cadenza quadriennale dal CIO e dal FIVB, durante i Giochi olimpici.

Edizioni

Medagliere

Note

Collegamenti esterni